Le psaume 91 peut désigner :
 le psaume 91 (90) : psaume 91 selon la numérotation hébraïque, psaume 90 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 92 (91) : psaume 92 selon la numérotation hébraïque, psaume 91 selon la numérotation grecque.